Polygyra avara är en snäckart som beskrevs av Thomas Say 1818. Polygyra avara ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
avara